Aas puede referirse a:

 La villa Aas, ubicada en los Pirineos.
 Aas, la abreviatura para representar al botánico O. Aas.

Además, como siglas, AAS puede hacer referencia a:

 La espectroscopia de absorción atómica (por sus siglas del inglés Atomic Absorption Spectroscopy), método instrumental de la química analítica que determina una gran variedad de elementos.
 La Sociedad Astronómica Estadounidense (por sus siglas del inglés American Astronomical Society), sociedad estadounidense de astrónomos profesionales.
 Acta Apostolicae Sedis, revista oficial de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano.
 All-America Selections (Selecciones de Toda América), organismo no gubernamental, y sin ánimo de lucro, cuya finalidad es promover el cultivo de nuevas variedades de semillas de jardín.
 Una abreviación usada para identificar al ácido acetilsalicílico, fármaco conocido popularmente como aspirina y usado frecuentemente como antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
 (3654) AAS, un asteroide del cinturón de asteroides.

Siglas